Personen
 Aimé Humbert-Droz (1819-1900), Zwitsers onderwijzer, reiziger, etnograaf, rector en politicus
 Eugénie Droz (1893-1976), Zwitserse uitgeefster
 Louis Édouard Droz (1854-1915), Zwitsers politicus
 Marie Humbert-Droz (1819-1888), Zwitserse gouvernante, redactrice en feministe
 Numa Droz (1844-1899), Zwitsers politicus
 Pierre Jaquet-Droz (1721)1790), Zwitsers horlogemaker
 Raymond Droz (1934-2000), Zwitsers jazztrombonist, -hoornist en -slagwerker
Overige
 Stelling van Droz-Farny

Zwitserse achternaam